Rue de Zurich peut désigner une voie dans plusieurs pays francophones :

Rue de Zurich à Colmar
 Rue de Zurich à Mulhouse
 Rue de Zurich à Strasbourg

Rue de Zurich à Genève

Voir aussi 
 Zurich (homonymie)